Proba de sabie masculin la Jocurile Olimpice din 2016 s-a desfășurat pe 10 august la Arena „Carioca” 3 din Rio de Janeiro. 32 de sabreri au concurat. Ungurul Áron Szilágyi a fost singurul scrimer care și-a păstrat titlul olimpic de la Londra 2012.

Medaliați

Rezultate

Faze finale

Pistă albastră

Pistă rosie

Pistă verde

Pistă galbenă

Referințe
 Sportivi participanți , Federația Internațională de Scrimă
 Rezultate și tablouri competiționale, Federația Internațională de Scrimă
 Tragerea la sorți , Federația Internațională de Scrimă

Scrimă la Jocurile Olimpice de vară din 2016